Dies ist eine Liste der Städte in Mexiko.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Mexiko ist Mexiko-Stadt mit einer Einwohnerzahl von 20.116.842. Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. Der Bundesdistrikt (Distrito Federal) hat 8.851.080 Einwohner. Davon leben im städtischen Gebiet (área urbana) 8.463.906 Menschen und im ländlichen Gebiet (área rural) 257.010 (Volkszählung 2005).

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 200.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. März 1990, 14. Februar 2000, 17. Oktober 2005, 31. Mai 2010 und den 15. März 2020 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Mexiko-Stadt bildet einen eigenen Bundesdistrikt und gehört keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
 City Population - Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte Mexikos

Einzelnachweise 

!
Mexiko